Бра́йан Дже́ффри Кра́узе (также Краус; ; род. 1 февраля 1969, Эль-Торо, Калифорния, США) — американский актёр.

Ранние годы 
Брайан Краузе — этнический немец. Он родился в Эль-Торо, Калифорния в семье Алисы и Джеффа Краузе. Имеет старшего брата Патрика Краузе, который вместе со своей женой Линдой живёт в Колорадо. В детстве Брайан хотел стать врачом и сделать карьеру в спортивной медицине. В 16 лет он записался в свой первый профессиональный актёрский класс и стал работать на телевидении.

Карьера 
Первой его популярной ролью стала роль Ричарда Лестренджа в фильме «Возвращение в Голубую лагуну» в 1991 году. Более широкую известность приобрёл, сыграв роль Лео Уайатта в американском телевизионном сериале «Зачарованные». Также снимался в таких фильмах как «Декабрь», «Лунатики» (по сценарию Стивена Кинга), «Клуб лжецов», «Обнажённые души», «Игра на поле разума», «Конец света: Сверхновая» и других.

Личная жизнь 
Брайан был женат на Бет Брюс. В 1996 году у них родился сын Джеймен. В 2000 году Брайан и Бет развелись.

Проживает в долине Сан-Фернандо. Любит музыку, играет на гитаре и гармонике. В свободное время Брайан любит играть в гольф, занимается автогонками.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Музыкальные клипы

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США